Susanne Hilger ist der Name folgender Personen:

* Susanne Hilger (Schwimmerin) (* 1958), deutsche Schwimmerin
 Susanne Hilger (Historikerin) (* 1965), deutsche Historikerin